Красноя́рская митропо́лия — митрополия Русской Православной Церкви, образованная в границах Красноярского края. Объединяет Красноярскую, Енисейскую, Канскую, Минусинскую и Норильскую епархии.

Центр митрополии — город Красноярск.

Образована постановлением Священного синода от 6 октября 2011 года.

Глава Красноярской митрополии имеет титул митрополит Красноярский и Ачинский.

С момента создания митрополии правящим архиереем является митрополит Пантелеимон (Кутовой).

См. также 
 Красноярский архиерейский дом

Примечания

Ссылки 
 Красноярская митрополия // Патриархия.ру.

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2011 году в России
2011 год в Красноярском крае
2011 год в религии